I Dzsihjon (1978) dél-koreai úszónő, olimpikon
 I Dzsihjon (1979) dél-koreai úszónő, olimpikon
 I Dzsihjon (1982) dél-koreai úszónő, olimpikon